Саарма:

 Саарма, Март Юриевич (род. 1949) — советский и эстонский биолог, академик АН Эстонии (1990).
 Саарма, Роби (род. 2001) — эстонский футболист.
 Саарма, Юрий Мартынович (1921—2001) — советский психиатр и педагог.